La saison 2018-2019 de Manchester City est la  professionnelle du club et la  en première division anglaise.

Effectif

Transferts

Effectif professionnel actuel 
Le premier tableau liste l'effectif professionnel de Manchester City pour la saison 2018-2019. Le second recense les prêts effectués par le club lors de cette même saison.

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

Compétitions

Pré-saison et matches amicaux 
Manchester City commence sa campagne 2018-19 avec une tournée aux États-Unis lors de l'International Champions Cup 2018. City joue contre le Borussia Dortmund au Soldier Field de Chicago, contre Liverpool au MetLife Stadium d'East Rutherford et le Bayern Munich au Hard Rock Stadium de Miami.

FA Community Shield 

Manchester City, le champion d'Angleterre 2017-2018, affronte le vainqueur de la Coupe, Chelsea, au Stade de Wembley le  pour l'ouverture de la saison, marquée par le FA Community Shield.

Championnat

Détail des rencontres

Phase aller

Phase retour

Classement

Évolution du classement 

En gras et souligné, le classement lors des journées pour lesquelles Manchester City compte un match de plus que ses adversaires. En italique et souligné, celles pour lesquels l'équipe compte un match de retard.

FA Cup

Carabao Cup

Ligue des champions 

Manchester City est qualifié directement pour la phase de groupes de la Ligue des Champions et est placé dans le chapeau 1 du tirage au sort en raison de son titre de champion d'Angleterre 2017-2018.

Terminant premier du groupe F, en concédant une défaite à domicile ainsi qu'un nul sur le terrain de l'Olympique lyonnais, Manchester City s'assure d'éviter en 1/ de finale des équipes comme Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus et le PSG. Les trois autres clubs anglais engagés en Ligue des Champions s'étant classés deuxièmes de leur groupe, les seuls tirages possibles pour Man City se limitent à l'Atlético de Madrid, Schalke, l'Ajax Amsterdam et l'AS Rome. Ce sont finalement les Allemands de Schalke 04 qui se trouvent opposés à City.

Phase de groupes 
Groupe F de la Ligue des Champions 2018-2019

Phase finale

Matchs officiels de la saison 

Légende : csc = but marqué contre son camp ; sp = sur penalty, ** = rencontre reportée

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Affluences à domicile 
Affluence de Manchester City à domicile

Notes et références 

Saison du Manchester City Football Club
Manchester City